Гео́ргий Константи́нович Покро́вский (1877—1937) — депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии, юрист, член Учредительного собрания.

Биография 
Родился в 1877 году в Балашове в семье потомственных почётных граждан. Семейное имя "Горочка". Окончил начальную сельскую школу и начал служить земским писарем. Затем был секретарём Балашовского уездного земского съезда Саратовской губернии. В начале 1900-х годов вступил в партию социалистов-революционеров.

Был избран 6 февраля 1907 года в депутатом Государственной думы II созыва от общего состава выборщиков Саратовского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав группы Социалистов-революционеров, избран секретарём Комиссии для разбора корреспонденции. Состоял в думской комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов и комиссии по местному управлению и самоуправлению. Выдвинул формулы перехода к очередным делам и по поводу продовольственной помощи голодающим и безработным от имени думской группы социалистов-революционеров.

После Третьеиюньского переворота подвергся аресту и высылке. Впоследствии поступил на юридический факультет Московского университета, который успешно окончил и стал работать присяжным поверенным. Продолжил обучение в народном университете А. Л. Шанявского. Служил юрисконсультом Дмитровского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. Преподавал на Пречистенских рабочих курсах в Москве.

В 1917 году служил секретарём уездного земства. После Февральской революции избран членом Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. В сентябре 1917 года участвовал в Демократическом совещании в Петрограде; с 3 октября 1917 года — член Временного совета Российской республики (Предпарламента).

Обязательный кандидат ЦК партии социалистов-революционеров в Учредительное собрание. Избран от Псковского и Саратовского округов (по первому из них по списку № 3 — эсеры и Совет крестьянских депутатов). Казначей бюро фракции эсеров, участник заседания 5 января.

С конца 1918 по начало 1919 года — член редколлегию газеты «Родная земля» в Екатеринодаре, Газета закрыта командованием Добровольческой армии. В 1918-1922 преподаватель кафедры политэкономии Кубанского политехнического института, впоследствии преподавал на кафедре сельхозэкономики Петровской сельскохозяйственной академии.

С начала 1920-х годов — член Центрального бюро партии эсеров. Преподавал в Петровской сельскохозяйственной академии. Публиковался в журналах «Кооперативное дело», «Местное самоуправление на Северном Кавказе», автор книг по экономике. Был секретарём Центрального Бюро партии социал-революционеров.

19 января 1922 года арестован Московской ЧК, освобождён, дело прекращёно. В этот период  под партийным  псевдоним  «Люсьмарин» (с припиской "от Центрального бюро п. с.-р.") передал заграничной делегации партии эсеров информацию о подготовке показательного процесса над эсерами, опубликована 12 июня 1922 года. В 1922 году под тем же псевдонимом напечатал за границей несколько статей, описывающих пытки и убийства политических заключённых чекистами в тюрьме в Екатеринодаре.

Вновь был арестован 7 июня 1922 года; 7 декабря 1923 года приговорён Московским губернским судом по обвинению по статьям 60 и 69 к 10 годам заключения с конфискацией имущества, с поражением в правах на 5 лет, срок изменён на 7 лет заключения; отбывал наказание в московских тюрьмах (в том числе Таганской), Тобольском политизоляторе; досрочно освобождён по болезни.

В 1928 года приговорён к 3 годам ссылки, в 1929 находился в Саратове; 9 ноября 1936 года арестован в Ташкенте и в 1937 году был расстрелян.

По делу в связи с арестом 19 января 1922 года реабилитирован в мае 2004 года, по делу 7 декабря 1923 реабилитирован в ноябре 1998 года прокуратурой Москвы.

Семья 
 Жена — Раиса Ивановна Покровская (?— около 1940) (урождённая Моторина), дочь учителя Балашовской гимназии.
 Дочь — Марианна (?—?)
 Дочь — Конкордия (?—1919) 
 Дочь — Людмила (?—?)
 Мать —  Александра Николаевна, урождённая? (?—?)
 Брат — Павел Константинович Покровский (?—?)
 Сестра — Вера (?—?), 
 Сестра — Ольга (?—?), 
 Сестра — Мария (?—?), 
 Сестра — Любовь (?—?), 
 Сестра — Лидия (?—?) 
 Сестра — Елена Константиновна (1886—1958), первый брак с 1902 года с Иваном Лаврентьевичем Кондаковым (вторым) (1866—1912), ветеринарным врачом, младшим братом химика И. Л. Кондакова (первого),  во втором браке (с 1918) замужем за Василием Михайловичем Сперанским, юристом и журналистом. В. М. Сперанский удочерил трёх дочерей И. Л. Кондакова (второго), и они носили его фамилию

Адреса 
 1922 — Москва, Благовещенский пер., 8, кв. 23.

Произведения 
 Люсьмарин Г. (псевдоним) Кубанская Чрезвычайка  // // Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссии. Берлин: Издание Центрального бюро партии социалистов-револционеров, 1922. — С. 240.

Примечания

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв . — , 1907. — С. 312
 Протасов Л. Г. ПОКРОВСКИЙ Георгий Константинович  // Государственная дума Российской империи: 1906—1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 466.
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи.  — : РОСПЭН, 2008.
 Пасилецкая А. C. Стратегии и тактики адаптации научной интеллигенции в условиях новой власти на Кубани в начале 1920-х гг.: опыт «договора» и конфронтации  // Научные аспекты современных исследований. — Уфа: РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2015. — C. 62—68

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 341; Дело 567. Лист 7.

Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Эсеры
Революционеры России
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Расстрелянные в Узбекской ССР
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР